Overton může být:

 Overton County – okres amerického státu Tennessee

příjmení
 Joseph P. Overton (1960–2003) – americký právník a filozof
 Matt Overton (* 1985) – hráč amerického fotbalu

Externí odkazy